Dušan Petković ist der Name folgender Personen:

* Dušan Petković (Fußballspieler, 1903) (1903–1979), serbisch-jugoslawischer Fußballspieler
 Dušan Petković (Fußballspieler, 1974) (* 1974), serbischer Fußballspieler